«Кулачное право свободы» () — кинофильм немецкого режиссёра Райнера Вернера Фасбиндера 1974 года.

Сюжет 
Мюнхен, 1974 год. Безработный актёр Франц Биберкопф по прозвищу Фокс (Фасбиндер) одержим идеей выиграть крупную сумму денег. Он действительно выигрывает в лотерею 500 тыс. немецких марок. Импозантный антиквар Макс (Карлхайнц Бём) вводит его в круг утончённых гомосексуалов. С самого начала ясно, что плебею среди них не место, но обеспеченные светские люди не прочь поживиться его деньгами и снова окунуть его в грязь. Фокс знакомится с Ойгеном (Петер Хатель), сыном предпринимателя. Молодые люди становятся любовниками, и Ойген даже порывает со своим другом Филиппом (Гарри Бер). Франц исполняет все желания своего нового друга: покупает дорогую квартиру, антикварную мебель, спортивный автомобиль. Он предоставляет кредит родителям Ойгена, которые испытывают трудности со своей типографией. Франц даже забывает обеспечить собственную сестру, которая слишком вульгарна по сравнению с его новыми друзьями. Ойген учит друга хорошим манерам и прививает ему любовь к культуре, попутно вытягивая из него деньги. Когда брать становится нечего, Франца выкидывают как ненужную вещь. Он впадает в отчаянье и кончает с собой.

Ссылки 
  
  

Фильмы по алфавиту
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности